Toponímia:
 Bergen, capital administrativa del comtat de Hordaland
 Bergen  o Mons (Bèlgica) , capital de la província d'Hainaut (Valònia, Bèlgica) 
 Bergen (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Bergen (Holanda Septentrional), municipi de la província d'Holanda Septentrional, al centre-oest dels Països Baixos
 Bergen (Limburg), municipi de la província de Limburg, al sud-est dels Països Baixos
 Bergen op Zoom, municipi de la província del Brabant del Nord, al sud dels Països Baixos
 Bergen-Belsen, camp de presoners i de concentració nazi situat per a la part major al municipi de Winsen, en l'estat de Baixa Saxònia, Alemanya 
 Àrea Metropolitana de Bergen, al comtat de Hordaland a Noruega
 Catedral de Bergen, catedral de culte luterà en el municipi de Bergen al Comtat de Hordaland, Noruega
 North Bergen, municipi del comtat de Hudson a l'estat estatunidenc de Nova Jersey
 Bouchavesnes-Bergen, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Marcgraviat de Bergen, jurisdicció feudal del Sacre Imperi Romanogermànic
 Biografies:
 Candice Bergen (Beverly Hills, 1946), actriu estatunidenca
 Steve von Bergen (Neuchâtel, 1983), futbolista suís que juga com defensa
 Organitzacions:
 Orquestra Filharmònica de Bergen, orquestra noruega amb seu a Bergen
 Universitat de Bergen, centre educatiu a la ciutat noruega de Bergen, Noruega
 Miscel·lània: Setge de Bergen op Zoom, combat del 1622 de la Guerra dels Vuitanta Anys